Odalizm – nazwa germańskiego ruchu ludowego. Pochodzi od pragermańskiego słowa „ôþalan”, który w przybliżeniu znaczy „spuścizna”, „dziedzictwo”. Ruch opiera się na dumie z własnej starożytnej kultury i tradycji religijnej przy jednoczesnym odrzuceniu wszystkiego „obcego”, niebędącego elementami rodzimej kultury i tradycji. Rodzima kultura wyznaczona jest przez krąg rasowy, etniczny lub rodowy. Ruch przyjmuje tę kulturę jako własną, taką jaka została utrwalona przez cechy wrodzone. Odrzuca kulturowe początki mające różne rodowody, uznając je za nieprzynależne własnemu archetypowi człowieka, temu który tworzy odrębność człowieka.

Ruch przyjął za symbol runę Odal (czasami zwaną othala). Słowo i mitologiczne pochodzenie ruchu jest germańskie, dlatego większość ludzi w nim uczestnicząca jest pochodzenia germańskiego. Dlatego też ruch ten może posiadać cechy charakterystyczne dla Ásatrú lub innych europejskich myśli filozoficznych, także wyprowadzanych z Biblii (dopóki elementy te uznawane są za część ich dziedzictwa).

Odalizm jest uznawany za ruch nacjonalistyczny.

Filozofia 
Odaliści uznają wszelkie, unikatowe dla narodów germańskich rzeczy i zjawiska, za twórców ich świadomości etnicznej. Świadomość etniczna wzmacnia poczucie odrębności poprzez świadomość na wszystkich poziomach. Można to zauważyć w podejściu odalistów do duchowości. Odaliści wierzą, że każdy tworzy własną duchowość na własnych zasadach. Mimo to wierzą w uniwersalność duchowych prawd, niezależnie od ich podstaw. Przyjmują terminologię idei duchowych i kulturowych, związanych z historycznymi źródłami pozwalającymi wywodzić „ja” z historycznego dziedzictwa, gdyż w ich mniemaniu istnieje wyższe pojęcie świadomości.

Zobacz też 
 pogaństwo

Nowe ruchy religijne
Narodowy socjalizm